Jersey kan syfta på:

 Jersey (textil) – en fin fast maskinvävd trikå
 Jerseyko – eller svensk jerseyboskap (SJB), en ras mjölkkor
 Jersey Girl – en amerikansk långfilm
 Jersey Shore (TV-serie) – tt amerikanskt tv-program som sänds i amerikanska MTV

Geografi

Jersey 

 Jersey – en ö i Engelska kanalen och kronbesittningen som består av ön och närbelägna ögrupper 
 Jerseys flygplats – en internationell flygplats

USA 

 New Jersey – en delstat i USA
 Jersey City – en storstad i New Jersey, huvudort i Hudson County
 Jersey Shore – kustområdet i New Jersey
 Jersey, Georgia – ort, Walton County, 
 Jersey County – ett county i delstaten Illinois